

Кошенцин — гміна в Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Кошенцин — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Кошенцин — село в гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства